Moskal – historyczny (do II wojny światowej) etnonim Rosjanina w języku polskim, współcześnie uznawany za archaiczny, pejoratywny, lub pogardliwy
 Moskal − polskie nazwisko

Osoby noszące nazwisko Moskal 

 Beata Moskal-Słaniewska (ur. 1966) – polska działaczka samorządowa
 Edward Moskal (ujednoznacznienie)
 Jerzy Moskal (1930-2016) – polski artysta plastyk
 Jerzy Moskal (ur. 1974) – polski piłkarz
 Kazimierz Moskal (ujednoznacznienie)
 Maria Moskal (ur. 1950) – polska zootechnik i polityk
 Michał Moskal (ur. 1981) – polski informatyk
 Piotr Moskal (ur. 1955) – polski duchowny katolicki
 Robert Moskal (ujednoznacznienie)
 Stanisław Moskal (ujednoznacznienie)
 Tomasz Moskal (ur. 1975) – polski piłkarz
 Zbigniew Moskal (ur. 1953) – polski aktor teatralny

Inne znaczenia 
 moskal – w gwarze podhalańskiej rodzaj placka owsianego
 moskal – dawniej żarłok
 moskal – dawniej gwarowo żołnierz

Zobacz też 

 moskalik
 moskole